Aboulker ist der Familienname folgender Personen:

 Berthe Bénichou-Aboulker (1886–1942), französische Schriftstellerin in Algerien
 Fabrice Aboulker (* 1959), französischer Filmkomponist
 Florence Aboulker (1934–2002), französische Schriftstellerin
 Isabelle Aboulker (* 1938), französische Komponistin und Musikpädagogin
 José Aboulker (1920–2009), französischer Résistancekämpfer in Algerien
 Marcel Aboulker (1905–1952), französischer Regisseur